Flashdance... What a Feeling, chanson de 1983 interprétée par Irene Cara, issue de la bande originale du film Flashdance
 What a Feeling (Flashdance), chanson de 2005 du groupe dance autrichien Global Deejays, reprenant la chanson d'Irene Cara
 What a Feeling, chanson de 2011 du DJ Alex Gaudino.